HAT-P-20 — звезда, которая находится в созвездии Близнецов на расстоянии около 228 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-20 принадлежит к классу оранжевых карликов главной последовательности с массой и радиусом, равными 0,75 и 0,69 солнечных соответственно. Температура поверхности звезды составляет около 4595 кельвин, а её возраст оценивается приблизительно в 6,7 миллиардов лет.

Планетная система 

В 2010 году командой астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-20 b в системе. Это типичный газовый гигант, принадлежащий к классу горячих юпитеров с массой, превышающей массу Юпитера более чем в 7 раз. Однако её размеры (86% диаметра Юпитера) говорят о высокой плотности объекта. Открытие было совершено транзитным методом.

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-20 на сайте Планетные системы
 HAT-P-20 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
HATNet